Сэр Пи́тер Ле́вин Ше́ффер (; 15 мая 1926, Ливерпуль — 6 июня 2016) — британский драматург и сценарист, обладатель «Золотого глобуса» и премии «Оскар» 1985 года за лучший сценарий к фильму «Амадей».

Биография 
Родился в еврейской семье. Вместе с братом-близнецом Энтони (тоже будущим писателем, драматургом, сценаристом и кинопродюсером) получил образование в кэмбриджском Тринити-колледже, — изучал историю.

Творчество 
В 1979 году под влиянием «маленькой трагедии» А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» и одноимённой оперы Н. А. Римского-Корсакова создал свою самую известную пьесу — «Амадей».

Пьесы 
 1958 — «Упражнение для пяти пальцев» / 
 1964 — «Королевская охота за солнцем» / 
 1965 — «Чёрная комедия» / 
 1973 — «Эквус» /  — «Тони»: «Лучшая пьеса», 1975
 1979 — «Амадей» /  — «Тони»: «Лучшая пьеса», 1981
 1985 — «Соглядатай» / 
 1987 — «Летиция и дурман» /

Постановки 

 1971 — «Чёрная комедия», реж. Роман Виктюк — Литовский Русский драматический театр, Вильнюс
 1974 — «Эквус», Алан Стрэнг — Том Халс; Доктор Дайзерт — Энтони Хопкинс, Энтони Перкинс, Ричард Бартон — Плимут Тиэтр / :en:Plymouth Theatre, Бродвей, Нью-Йорк
 1976 — «Эквус», реж. Джон Декстер; Алан Стрэнг — Джерри Сандквист / Gerry Sundquist; National Theatre, Лондон
 1979 — «Амадей», реж. Питер Холл; Моцарт — Саймон Кэллоу, Сальери — Пол Скофилд — Королевский национальный театр, Лондон
 1980 — «Амадей», реж. Питер Холл; Сальери — Иэн Маккеллен, Констанция — Джейн Сеймур — Бродвей, Нью-Йорк
 1982 — «Амадеус», реж. Георгий Товстоногов и Юрий Аксёнов. Сальери — Владислав Стржельчик; Моцарт — Юрий Демич; Констанция — Елена Попова
 1983 — «Амадей», реж. Марк Розовский. Сальери — Олег Табаков, Моцарт — Владимир Пинчевский, Роман Козак, Михаил Ефремов, Сергей Безруков; Констанция — Елена Проклова. Премьера — 20 декабря 1983. программка, пресса, фото программка, пресса, фото
 1987 — «Летиция и дурман». В ролях: Мэгги Смит и Маргарет Тижак () — Гилгуд Тиэтр / :en:Gielgud Theatre), Лондон — 768 представлений
 1989 — «Эквус», реж. Андрей Андреев. Алан Стрэнг — Иван Латышев, Александр Лыков, Дмитрий Бульба; Доктор Дайзерт — Николай Иванов / Ленинградский ТЮЗ
 1990 — «Летиция и дурман». В ролях: Мэгги Смит («Тони»: «Best Actress in a Play») и Маргарет Тижак (, «Тони»: «Best Featured Actress in a Play») — :en:Ethel Barrymore Theatre, Бродвей, Нью-Йорк, 13 марта 1990 — 23 декабря 1990
 2007 — «Эквус», реж. . Алан Стрэнг — Дэниел Рэдклифф; Доктор Дайзерт — Ричард Гриффитс — Гилгуд Тиэтр / :en:Gielgud Theatre), Лондон, 16 февраля — 9 июня 2008 — «Эквус», реж. Теа Шеррок. Алан Стрэнг — Дэниел Рэдклифф; Доктор Дайзерт — Ричард Гриффитс — Бродхёрст Тиэтр / :en:Broadhurst Theatre, Бродвей, Нью-Йорк, 5 сентября 2008 — 8 февраля 2009 2011 — «Эквус», реж. Владимир Филонов / Театр-студия Манекен, г. Челябинск
 2012 — «Эквус», реж. Юрий Хармелин. Алан Стрэнг — Никита Волок; Доктор Дайзерт — Василий Павленко / Государственный молодёжный драматический театр «С улицы Роз», Кишинёв
 2016 — «Черная комедия», реж. Б. Михня. Бриндсли Миллер — Геннадий Бабинов; Шульц — Борис Михня, Алексей Великотный; Гарольд Корриндж —нар. Арт. России Леонид Брусин; Фернивел — засл. Арт. России Ирина Кириллова; Кэрол Мелкетт — Юлия Бедарева; Клея — Виктория Козлова / Тверской академический театра драмы
 2018 — «Эквус», реж. Алла Демура и Алексей Есин; доктор Дайзарт — Владислав Попко (до 4 октября), Алан Стрэнг'' — Артём Плёндер / Театр Єсіних

Фильмография 
 1962 — Упражнение для пяти пальцев, реж. Дэниел Манн
 1969 — Королевская охота за солнцем, реж. Ирвинг Лернер
 1977 — Эквус, реж. Сидни Люмет
 1984 — Амадей, реж. Милош Форман

Примечания 

Писатели Великобритании
Лауреаты премии «Драма Деск»
Лауреаты премии «Тони»
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Лауреаты премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий
Почётные доктора Университета Бата